Прем'єр-кубок Гібралтару 2014–2015 — 2-й розіграш Прем'єр-кубку Гібралтару. Переможцем став Юероп.

Груповий раунд 
Матчі пройшли з 5 до 12 грудня 2014 року.

Група A 

 

Результати

Група B 

 

Результати

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 січня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Прем'єр-кубок Гібралтару на soccerway 

2014–2015
2014 у футболі
2015 у футболі